Atlântida FM Joinville é uma estação de rádio brasileira com sede em Joinville, SC. É afiliada à Rede Atlântida e opera em FM na frequência 104.3 MHz.

Durante os anos 90 foi afiliada à Jovem Pan FM (na época se chamava Jovem Pan 2 FM). Posteriormente foi arrendada à Rede Aleluia, até ser comprada pelo Grupo RBS em 2001 e se tornar uma afiliada da Rede Atlântida.
Foi vendida em 2016 para a NSC Comunicação.

Ver também 
 Rede Atlântida

Ligações externas 
 

NSC Comunicação
Ex-subsidiárias do Grupo RBS
Atlântida FM Joinville
Joinville
Fundações em Santa Catarina em 2001